Schaumburg eller Schauenburg kan henvise til flere artikler:

Stednavne 
 Schauenburg (Hessen) – en kommune i Landkreis Kassel i delstaten Hessen i den centrale del af Tyskland.
 Schaumburg (borg) – en borg i delstaten Niedersachsen i den nordvestlige del af Tyskland.

Lande og territorier 
 Grevskabet Schaumburg (tidligere Grevskabet Schauenburg) – et tidligere grevskab i det nordvestlige Tyskland.
 Landkreis Schaumburg – en landkreis i delstaten Niedersachsen i den nordvestlige del af Tyskland

Personer og slægter 
 Huset Schauenburg – en tysk adelsslægt, der regerede over Grevskabet Schaumburg og Grevskabet Holsten fra 1100-tallet til 1600-tallet